Pułki artylerii noszące numer „8”:

Polskie:
 8 Pułk Artylerii Polowej (1918–1931) → 8 Płocki Pułk Artylerii Lekkiej (1932–1939)
 8 Pułk Artylerii Ciężkiej (1921–1939)
 8 Pułk Artylerii Lekkiej (1942)
 8 Pułk Artylerii Ciężkiej (1942)
 8 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (1942–1947)
 8 Pułk Artylerii Haubic (1944–1945)

Austro-węgierskie:
 8 Pułk Artylerii Polowej (1854–1885) → 12 Pułk Artylerii Korpuśnej (1885-1908) → Pułk Haubic Polowych Nr 12
 8 Pułk Artylerii Korpuśnej (1885-1908) → Pułk Haubic Polowych Nr 8 (1908–1915)
 8 Pułk Artylerii Dywizyjnej (1894–1908) → Pułk Armat Polowych Nr 8 (1908–1916)
 8 Pułk Armat Polowych Honwedu (1913–1918)
 Pułk Artylerii Górskiej Nr 8 (1913–1918)